Параскив () — имя собственное румынского происхождения; распространено в виде фамилий.

 Параскив, Александру (род. 1999) — молдавский боксёр-любитель, бронзовый призёр чемпионата Европы (2022).
 Параскив, Олег Дмитриевич (род. 1966) — украинский политик и государственный деятель, народный депутат Украины VII созыва.
 Параскив, Сорин (род. 1981) — румынский футболист, полузащитник.